Михаил Степанович Лешко — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.

Биография 
Родился в 1880 году в Чернигове. Член КПСС с 1910 года.

С 1898 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1898—1946 гг. — работник фанерного завода в Киеве, участник революции 1905 года в Киеве, участник Первой мировой войны, участник Октябрьской революции во Владимирской губернии, Владимирский, затем Николаевский губернский военный комиссар, участник Гражданской войны, командир Херсонской боевой группы, участник боёв с Врангелем, Одесский губернский военный комиссар, ответственный работник Наркомата обороны СССР, генерал-майор интендантской службы, участник Великой Отечественной войны.

Делегат XXII съезда КПСС как персональный пенсионер и ветеран-партиец.

Умер в Москвы в 1974 году.

Ссылки 
 Е. В. Гриневич. ЛЕШКО Михаил Степанович // Энциклопедический словарь «Николаевцы, 1789—1999 гг.»

Генерал-майоры (СССР)
Интенданты Великой Отечественной войны
Делегаты XXII съезда КПСС